Das Wort Shinken kann stehen für:
 ein scharfes japanisches Schwert, siehe auch Nihontō
 ein Anwendungsprogramm, siehe Nagios#Shinken